Linde socken kan avse:
Linde socken, Gotland
Linde socken, Västmanland